G03 steht für:

 HMS Cossack (G03), ein Zerstörer der Tribal-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Shark (G03), ein Zerstörer der S-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

G03